F0, F00 ou F-Zero peut faire référence à :

Acoustique 
 F0, la fréquence fondamentale.

Automobile 
 la BYD F0 une automobile du constructeur chinois BYD.

Domaine militaire 
 le HMS Jervis (F00), un destroyer britannique.

Jeux Vidéo 
 F-Zero, une série de jeux de course futuriste de Nintendo.
 F-Zero  sorti sur Super Nintendo,
 F-Zero X  sorti sur Nintendo 64,
 F-Zero: Maximum Velocity  sorti sur Game Boy Advance,
 F-Zero GX  sorti sur Game Cube,
 F-Zero: GP Legend  sorti sur Game Boy Advance,
 F-Zero: Climax  sorti sur Game Boy Advance.

Médecine 
 La démence de la maladie d'Alzheimer (F00), d'après la classification internationale des maladies,
 F0 : Score Metavir pour l'évaluation de la fibrose afin de décrire l'état pathologique du patient.
 F0 est un indicateur de létalité notamment dans la mesure de la dépyrogénation.

Voir aussi 
 FO
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres